Манорама (; 26 мая 1937, Миннаргуди — 10 октября 2015, Ченнаи) — индийская актриса, игравшая в фильмах на тамильском языке. Также исполнила роли в нескольких фильмах на хинди, телугу и малаялам. В южной Индии её часто называли Aachi. Внесена в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому количеству сыгранных ролей.

Биография 
Родилась в Миннаргуди(ныне округ Тируварур, Тамилнад) третьей дочерью в семье Каши Удайяр и Рамамиртам. При рождении получила имя Гописанта (Гопишанта). Когда ей было десять месяцев, переехала вместе с матерью в Корайкуди. Начала свою карьеру в местной театральной труппе как певица и актриса и там же получила свой псевдоним. Кинодебютом Манорамы стала комедия 1958 года под названием Maalaiyitta Mangai. С того времени она начала появляться в тамильских комедийных фильмах, играя там с такими комиками, как Нагеш, Чандрабабу и Тхангавелу.

В 1963 году она впервые записала песню для фильма. Это была композиция «Pogathe Pogathe» для фильма Ratha Thilagam, где актриса исполнила роль второго плана. Она также исполнила песню «Madrasai Suthi» вместе с другими певцами в мелодраме May Madham в 1994 году.

Единственным фильмом на хинди, в котором она сыграла, был Kunwara Baap, созданный в 1974 году.

За роль в фильме  1989 года, она получила Национальную кинопремию как Лучшая актриса второго плана. В 2002 году за заслуги области искусства её наградили четвёртой по старшинству гражданской наградой страны, орденом Падма Шри.

10 октября 2015 года Манорама почувствовала себя плохо и пожаловалась на проблемы с дыханием. Её доставили в больницу, где врачи констатировали смерть актрисы после неудавшейся попытки реанимации.

Фильмография 
Всего актриса снялась в более чем 1500 фильмах и в нескольких сериалах, а также сыграла в более чем 1000 спектаклей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Nilacharal.com

Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса